Partij van het Democratische Centrum, een Mexicaanse politieke partij
Partido de Convergência Democrática, een Santomese politieke partij
PCD (album), een album van de groep The Pussycat Dolls
Pussycat Dolls, een zanggroep
Primaire ciliaire dyskinesie - een aandoening van de trilharen
Peellandcollege, HAVO en VWO school in Deurne, NB